Glyptosaurinae es una subfamilia extinta de lagartos ánguidos que vivió en el hemisferio norte entre el Cretácico Superior y el Paleógeno. Los gliptosaurinos son conocidos principalmente por sus osteodermos, piezas de hueso en forma de escama están incrustadas en la piel y cubrían la mayor parte de sus cuerpos. La forma y extensión de los osteodermos en los gliptosaurinos son similares a los vistos en un grupo de lagartos con los que no están directamente relacionados, llamado Monstersauria, el cual incluye al actual monstruo de Gila y al lagarto enchaquirado. Los osteodermos de los gliptosaurinos son inusualmente complejos, que consisten en cuatro capas distintas de tejido óseo. Estos tejidos pueden haberse derivado tanto de la dermis (la capa inferior de la piel) como la epidermis (la capa exterior de piel) durante su desarrollo en el embrión. El tejido que formaba la capa externa de los osteodermos es parecida al esmalte dental e incluso se le ha dado su propio nombre, osteodermina.

Los gliptosaurinos han sido divididos en dos subgrupos, Melanosaurini y Glyptosaurini, aunque los análisis filogenéticos muestran que Melanosaurini es parafilético en su sentido tradicional, ya que representa a un grado evolutivo de gliptosaurinos más basales ("primitivos") que Glyptosaurini. A continuación un cladograma de Conrad y Norell (2008) que muestra las relaciones internas de los gliptosaurinos y su relación con otros lagartos ánguidos:

Referencias

Squamata
Fósiles del Cretáceo
Fósiles del Paleoceno
Fósiles del Eoceno
Fósiles del Oligoceno